Чемпионат Нидерландов по футболу 1926/27 () — 39-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят команд из 30 городов, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победитель восточной группы определился в дополнительном матче, в котором «Хераклес» обыграл  со счётом 2:0. В остальных группах первые места заняли: , НАК, «Аякс» и «Фейеноорд».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого «Хераклес» из Алмело впервые в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток 

1 Дополнительный матч: «Хераклес» — «Энсхеде»: 2:0.

Первый класс Север 

2 «Бе Квик» был лишён двух очков из-за неучастия клуба в одном матче чемпионата.

Первый класс Юг

Первый класс Запад I 

3 Со следующего сезона в группе Запад II.

Первый класс Запад II 

4 Со следующего сезона в группе Запад I.

Результаты матчей 
 Источник: журнал «Het Sportblad» (май 1927).

Первый класс Восток 

  •    •

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Запад I

Первый класс Запад II

Финал чемпионата

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+14):
 20.02.1927 — «Де Спартан» 14:1 АСК
 Самая крупная победа гостей (+10): 
 19.12.1926 — АСК 2:10 ЗФК
 Самое большое количество забитых мячей (15):
 20.02.1927 — Де Спартан» 14:1 АСК
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (14):
 20.02.1927 — «Де Спартан» 14:1 АСК

См. также 
 Кубок Нидерландов по футболу 1926/1927

Источники 

Футбол в Европе в 1926 году
Футбол в Европе в 1927 году
Спорт в Нидерландах в 1926 году
Спорт в Нидерландах в 1927 году